Амате Пријето има више значења:

 Амате Пријето (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Амате Пријето (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику